Дми́трий Гео́ргиевич Горшко́в () — советский и российский ватерполист, серебряный и дважды бронзовый призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта России.

Карьера 
Первую олимпийскую медаль Дмитрий завоевал в составе Объединённой команды на Играх 1992 года. Через 4 года российская сборная стала на Олимпиаде 5-й. 

Капитан сборной России по водному поло на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году. Автор победного гола в ворота Испании в драматичном полуфинальном матче. В соответствии с календарём турнира, сборная России вынуждена была играть финальный матч уже на следующий день. Соперником была сильная сборная Венгрии,которая имела на один день отдыха больше и с легкостью выиграла золотые медали.

На Олимпиаде в Афинах в составе сборной России выиграл бронзовую медаль.

Дмитрий Георгиевич Горшков является тренером юношеской команды Австралии по водному поло 2002 года рождения.

Примечания 

Ватерполисты СССР
Ватерполисты России
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Заслуженные мастера спорта России